Миге́ль Ха́йрович Пала́сио (; род. 17 ноября 1984, Москва) — доктор теологии (Th.D.), историк, публицист, переводчик. 

Заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино по межрегиональному и международному сотрудничеству, советник при ректорате Московского педагогического государственного университета, доцент кафедры теологии МПГУ.

Биография 
Родился 17 ноября 1984 года в Москве, отец — колумбиец, а мать — русская.

Образование: исторический факультет Московского педагогического государственного университета (специальность — учитель истории, 2007); аспирантура Института Латинской Америки Российской академии наук (направление — «Политические институты, процессы и технологии», 2010); Николо-Угрешская духовная семинария (специальность — «Православное богословие», 2013). В августе 2019 года на Православном богословском факультете Прешовского университета (Словакия) защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора теологии (Th.D.); тема исследования — «Роль Русской Православной Церкви в развитии российско-латиноамериканских отношений (конец XIX — начало XXI вв.)».

В 2004—2005 годах — заместитель главного редактора по международным связям журнала «Развитие личности».

В 2006—2009 годах являлся сотрудником Института Латинской Америки РАН .

В 2007—2008 годах — координатор общественных связей и прессы Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций».

В 2008—2009 годы работал в Посольстве Республики Колумбия в Москве.

В 2009—2017 годах — сотрудник Секретариата по делам дальнего зарубежья Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

С октября 2009 года до октября 2018 года преподавал курсы «История и теория дипломатии», «Международные отношения», «Испанский язык» в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В 2015—2016 годах — руководитель Учебно-методического управления Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Участвовал в подготовке первых в истории переговоров Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска (12 февраля 2016 года, Куба). В ходе встречи переводил Предстоятеля Русской Православной Церкви на испанский язык. Был задействован в организации и проведении визита Патриарха Кирилла на Кубу, в Парагвай, Бразилию, Чили и Антарктиду (февраль 2016 года).

С октября 2016 года до декабря 2018 года — руководитель Управления по общественным связям и протоколу Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

С июня 2017 года — советник генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино по международным гуманитарным проектам.

С августа 2017 года по январь 2019 года — консультант Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

С июля 2018 года — руководитель Ассоциации специалистов в области культурных маршрутов «Святыни неразделенного христианства» (учредители — Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино и Межрегиональный союз туроператоров).

С сентября 2018 года — советник при ректорате Московского педагогического государственного университета, старший преподаватель (с ноября 2019 года — доцент) кафедры теологи МПГУ.

С января 2019 года по сентябрь 2020 года — руководитель Управления проектов Патриаршего совета по культуре.

С октября 2020 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино по межрегиональному и международному сотрудничеству. 

Эксперт в области межкультурной коммуникации, российско-латиноамериканских и российско-испанских отношений, истории и теории дипломатии, делового протокола и этикета, дипломатической службы Русской Православной Церкви, Святого Престола, ряда стран Европы и Америки.

Специалист по творчеству колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки и русского поэта М. Ю. Лермонтова.

Общественная деятельность 
Автор идеи и один из создателей международного маршрута «Святыни неразделённого христианства», который включает наиболее значимые храмы, монастыри и культурные памятники России и Европы, связанные с общехристианскими святыми. «Святыни неразделенного христианства» — первый разработанный в России туристический продукт, претендующий на сертификацию Институтом культурных маршрутов Совета Европы. Проект получил грант Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства за 2018 год.

Разработчик ряда культурно-познавательных туристических маршрутов. В презентации маршрута «По стопам Франсиско де Миранды» (21 мая 2017 года) приняли участие 5 послов латиноамериканских государств.

Организовывал и проводил для государственных лидеров и послов стран Европы и Латинской Америки в России экскурсии по святым местам Русской Православной Церкви.

Принимал участие и выступал модератором более 30-ти научно-практических и общественных конференций в разных городах России, а также в Италии, Франции, Германии, Австрии, Испании, Греции, Латвии, Словакии, Сербии, Беларуси, на Кипре, в США, на Кубе.

Организовывал, участвовал и был ведущим нескольких десятков литературно-музыкальных вечеров. Читает открытые лекции в российских и зарубежных вузах и библиотеках.

Переводчик 
Выступал переводчиком (с русского на испанский и с испанского на русский) Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона на встречах с первыми лицами и членами правительств иностранных государств, послами, церковными иерархами (в их числе — лидер Кубинской революции Фидель Кастро, Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро, Президент Эквадора Рафаэль Корреа, Президент Гватемалы Альваро Колом, Президенты Парагвая Фернандо Луго и Орасио Картес).

Редактировал перевод на испанский язык и подготовил комментарии к книге митрополита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» (2014).

Перевёл на испанский язык и подготовил примечания к книге «Протоиерей Александр Мень — путь человеческий» (2015).

Публицистика, радио, телевидение  
Сотрудничал с рядом российских периодических изданий, как светских (журналы «Итоги» и «Экспресс», газета «Версия»), так и церковных: Pravoslavie.ru, Православие и мир, Татьянин день. Автор ведущего периодического издания Католической Церкви в Испании «Alfa y Omega».

Брал интервью у ряда политиков, дипломатов, деятелей культуры (в их числе — Габриэль Гарсиа Маркес, Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, Вице-президент Колумбии Франсиско Сантос Кальдерон).

Автор книги «Колумбия — неизведанная сокровищница» (М., 2006), более 60-ти научных, научно-популярных и публицистических статей и очерков в российских и зарубежных СМИ.

В 2015 году радиостанция «Орфей» выпустила на компакт-диске программу оперной певицы Любови Казарновской «Вокалиссимо», в которой Мигель Паласио рассказывает о Федерико Гарсиа Лорке.

В качестве эксперта комментировал на испанском языке для канала «Russia Today» Рождественские и Пасхальные богослужения, совершаемые Патриархом Кириллом в Храме Христа Спасителя.

Литературная деятельность 
Автор сценария литературно-музыкального спектакля о Поэте, Испании и России «Я — Федерико Гарсиа Лорка». Премьера состоялась 29 сентября 2019 года в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. В главной роли Рассказчика выступил автор.

Публикации 
 Епископ Нифон: «Диалог и слово Божье помогут спасти мир». // Доктор Татьяна, июнь-август 2007 г., № 13;
 Государство рыцарей. // Экспресс, октябрь 2007 г., № 10 (108);
 Архиепископ Антонио Меннини: «Служение в России доставляет мне огромную радость». Беседа с Представителем Святого Престола в РФ. // Доктор Татьяна, январь-март 2008 г., № 14;
 Колумбия, далёкая и близкая. Православные в Латинской Америке все больше ориентируются на Русскую Церковь. // Независимая газета, 16 июля 2008 г., № 12 (228);
 Пасха в Чили. // Церковный вестник, апрель 2009 г., № 8 (405);
 Не мечом, но любовью… Русская Православная Церковь приходит в Колумбию. // Журнал Московской Патриархии, 2009, № 5;
 Перевод статьи с испанского языка: священник Алексий Аэдо Вилугрон. Православие глазами южноамериканца. // www.pravoslavie.ru 7 мая 2009 года;
 Молитва во время чумы. // www.pravoslavie.ru 14 мая 2009 года;
 «Мы оказались в критическом положении». Беседа с епископом Каракасским Иоанном (Берзинем), управляющим приходами Русской Зарубежной Церкви в Южной Америке. // www.pravoslavie.ru 9 июля 2009 года;
 «У Православия большое будущее в Гватемале». Беседа с игуменией Инес, настоятельницей Свято-Троицкого монастыря в Гватемале. // www.pravoslavie.ru 16 июля 2009 года;
 Православный очаг в Сантьяго-де-Кали. // www.pravoslavie.ru 20 августа 2009 года;
 «Наша церковь впитала в свои стены страдания русских эмигрантов». Беседа с Ю. Н. Кузнецовым, старостой строящегося храма в честь святых царственных страстотерпцев в городе Мар-дель-Плата (Аргентина). // www.pravoslavie.ru 4 сентября 2009 года;
 «Перед Русской Церковью стоит задача сплочения россиян». Беседа с Р. В. Ордовским-Танаевским Бланко, членом Попечительского совета о нуждах Русской Зарубежной Церкви. // www.pravoslavie.ru 7 октября 2009 года;
 «Мы должны проявить корректность и терпение к раскольникам». Беседа с И. Н. Андрушкевичем, публицистом и общественным деятелем русского зарубежья. // www.pravoslavie.ru 17 ноября 2009 года;
 «Индейцы могут стать главным этносом в Американской Православной Церкви». Беседа с Архиепископом Вашингтонским, Митрополитом всей Америки и Канады Ионой. // www.pravoslavie.ru 15 декабря 2009 года;
 «Русский и бразильский народы роднит сильное религиозное чувство». Беседа со священником Василием Гелеваном, настоятелем храма во имя св. мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро. // www.pravoslavie.ru 22 декабря 2009 года;
 «Православная Церковь занимает привилегированное место в мексиканском обществе». Беседа с митрополитом Антонием (Шедрауи Таннусом), архиепископом Мексики, Венесуэлы, Центральной Америки и Карибов (Антиохийский Патриархат). // www.pravoslavie.ru 18 февраля 2010 года;
 «Воспоминания о служении в Аргентине для меня священны». Беседа с митрополитом Харьковским и Богодуховским Никодимом (Руснаком). // www.pravoslavie.ru 2 марта 2010 года;
 Чили: победа над адом. // www.taday.ru 1 апреля 2010 года;
 «Многие клирики и миряне Южно-Американской епархии изолированы от остальной Церкви». Беседа с Первоиерархом РПЦЗ митрополитом Иларионом Восточно-Американским и Нью-Йоркским. // www.pravoslavie.ru 22 апреля 2010 года;
 «Эквадорцы доброжелательно реагируют на православного священника». Беседа с протоиереем Алексием Карповым, настоятелем Свято-Троицкого прихода в Кито. // www.pravoslavie.ru 4 июня 2010 года;
 «Русским в Коста-Рике недостает только православного храма». Беседа с Н. И. Захаровым, старостой Богородице-Владимирской общины в г. Сан-Хосе (Коста-Рика). // www.pravoslavie.ru 16 июля 2010 года.
 Частичка Русского мира на Острове свободы. Беседа с протоиереем Вячеславом Бачиным, настоятелем Казанского храма в Гаване (Куба) // www.pravoslavie.ru, 8 февраля 2011
 Хорхе Луис Перес Альварадо: Каждый вечер я читал Библию на русском языке // www.taday.ru 14 марта 2011
 15 лет в Латинской Америке // www.pravoslavie.ru. 6 мая 2011 года
 Что латиноамериканцы увидели в Лавре // pravmir.ru. 30 июня 2011
 Беседа по-украински и по-испански, или встреча со старцем Слобожанщины // pravmir.ru. 18 сентября 2011
 В гостях у отца Александра Меня // pravmir.ru. 19 марта 2012

Примечания

Ссылки 
 Мигель Паласио на сайте «Православие и мир»
 Мигель Паласио на сайте «Православие.ру»
 Мигель Паласио на сайте «Развитие личности»
 Мигель Паласио на сайте «Татьянин день»

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 17 ноября
Родившиеся в 1984 году
Родившиеся в Москве
Историки России
Журналисты России
Выпускники МПГУ
Преподаватели МПГУ
Сотрудники Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
Сотрудники Института Латинской Америки РАН
Доктора богословия